Bika ist der Familienname folgender Personen:
 Obert Bika (* 1993), papua-neuguineischer Fußballspieler
 Sakio Bika (* 1979), kamerunisch-australischer Boxer